Plusieurs routes françaises sont dénommées route départementale 20 (RD 20, ou D20) :
 dans le département du Finistère.
 dans le département des Hautes-Pyrénées.
 dans le département de la Mayenne.

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France

020